Die Irish League 1933/34 war die 40. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 17. Mal Meister.

Modus 
Qualifiziert waren die 14 Mannschaften aus der Vorsaison. Sie spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1933/34
Fußballsaison 1933/34